zakwasy (przemysł spożywczy)
 zakwasy (medycyna sportowa)